Nyby steht für:

 dänische Bezeichnung der Gemeinde Nieby
 Nyby ist ein Ort in Halland, Schweden

Nyby ist der Familienname folgender Personen

 Christian Nyby (1913–1993), US-amerikanischer Filmeditor und Filmregisseur
 Christian I. Nyby II (* 1941), US-amerikanischer Fernsehregisseur